McLeod Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 McLeod Creek (Blackwood River), Nebenfluss des Blackwood River in Western Australia
 McLeod Creek (East Hodgkinson River), Nebenfluss des Comet River in Queensland